Сельсоветы и поссоветы — административно-территориальные образования в составе сельских районов Алтайского края, а также соответствующие муниципальные образования (сельские и городские в муниципальных районах).

Описание 
Согласно Закону от 1 марта 2008 года № 28-ЗС «Об административно-территориальном устройстве Алтайского края»:
 сельсоветом называется административно-территориальное образование, входящее в состав сельского района, состоящее из одного или нескольких сельских населённых пунктов вместе с прилегающими к ним землями, необходимыми для развития и обслуживания данных населенных пунктов, и имеющих единый административный центр;
 посёлком городского типа районного значения (поссоветом) называется административно-территориальное образование, входящее в состав сельского района, состоящее из одного рабочего посёлка и административно подчинённого ему одного или нескольких населённых пунктов (при их наличии) вместе с прилегающими к ним землями, необходимыми для развития и обслуживания данных населенных пунктов.

Сельсоветы и поссоветы количественно и территориально совпадают с соответствующими сельскими и городскими поселениями, соответственно, при упразднении поселений упраздняются и административно-территориальные образования.

Сельсоветы и поссоветы согласно современному законодательству не выделяются в подчинении городов краевого значения, вместо них выделяются сельские и поселковые администрации.

История 
Сельсоветы и поссоветы на территории современного края, как и по всей РСФСР в рамках СССР, в основном стали создаваться с 1920-х годов. С распадом СССР Алтайский край сохранил сельсоветы.

31 октября 1995 года был выпущен Закон № 17-ЗС «О территориальном устройстве Алтайского края», по которому определялись категории муниципальных образований (что означало и административно-территориальные), сельсовет были определён как муниципальное образование, которое своими фиксированными границами охватывает одно или несколько сельских поселений вместе с прилегающими к ним и другими исторически (традиционно) принадлежащими им землями. Определение поссовета отсутствовало.

2 декабря 2003 года был выпущен Закон № 64-ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района», действовавший до 10 июня 2009 года, а фактически до принятия отдельных законов о статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований в 2008 году.

В 2008 году также был принят закон, установивший современное административно-территориальное устройство.

Списки 
Всего в составе районов Алтайского края 623 сельсовета и 4 поссовета.

Упразднённые сельсоветы преобразованных районов

Сельсоветы и поссоветы непреобразованных районов

Сельские и поселковые администрации Барнаула 
С 2008 года сельская (поселковая) администрация — административно-территориальное образование, входящее в состав внутригородского района города краевого значения, состоящее из одного или нескольких населённых пунктов (рабочего посёлка, села и т. п.) вместе с прилегающими к ним землями, необходимыми для развития и обслуживания данных населённых пунктов, и имеющих единый административный центр

Территориальные обмены

Сельсоветы и поссоветы, упразднённые с 1989 до 1 марта 2008 года

Преобразование поссоветов в сельсоветы

Переименованные сельсоветы

См. также 
 Административно-территориальное деление Алтайского края
 Населённые пункты Алтайского края
 Городские населённые пункты Алтайского края

Примечания 

Списки:Алтайский край
Алтайский
Алтайский
География Алтайского края

Городские поселения Алтайского края
Алтайский
Алтайский